Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel Pacific Life Open) van 2003 vond plaats van 5 tot en met 16 maart 2003 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de vijftiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2003. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Belgische Kim Clijsters bereikte de finale in beide disciplines. Zij won de eindstrijd in het enkelspel, maar verloor die in het dubbelspel, samen met haar vaste spelpartner Ai Sugiyama uit Japan.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet: 32 speelsters uit de top 40 namen eraan deel. Afwezig waren Serena Williams (WTA-1) en haar zus Venus (WTA-2) die dit toernooi sinds een incident in 2001 boycotten.

Titelverdedigster Daniela Hantuchová was het derde reekshoofd. Zij bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Amanda Coetzer.

Het eerste reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport in twee sets. Clijsters wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Indian Wells op haar naam te schrij­ven, na een verloren finale in 2001. Het was haar twaalfde WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 332.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters 
Alle geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond wist, met Lindsay Davenport aan haar zijde, haar titel te ver­lengen. Stubbs speelde samen met Jelena Bovina, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor het als zevende geplaatste team Jelena Dokić en Nadja Petrova.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Kim Clijsters en Ai Sugiyama.

Het als achtste geplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Lisa Raymond won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Kim Clijsters en Ai Sugiyama in drie sets. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. Davenport had daar­naast 27 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Raymond 31.

De Belgische Els Callens en Åsa Svensson (Zweden) bereikten de tweede ronde.

Er deden geen Nederlandse speelsters mee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 2003
Indian Wells